

Населені пункти та їхні частини
 Пшевлока — село в гміні Парчів Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Превлока (Пшевлока) — село в гміні Ярчув Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Пшевлока — село в гміні Устка Слупського повіту Поморського воєводства
 Пшевлока — село в гміні Лонюв Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Пшевлока — лісова осада в гміні Біловежа Гайнівського повіту Підляського воєводства

Примітки